Hergert ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Hergert (* 1944), deutsche Künstlerin
 Heinrich Hergert (1904–1949), deutscher Fußballspieler
 Heinz Hergert (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Peter Hergert (1899–1988), deutscher Holzarbeiter, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags (NSDAP)